Евге́ний Алекса́ндрович Смирно́в:
 Смирнов, Евгений Александрович (1859 — ?) — русский статистик.
 Смирнов, Евгений Александрович (род. 1937) — российский политик, председатель Правительства Республики Хакасия.
 Смирнов, Евгений Александрович (1950—2021) — советский и российский машиностроитель, генеральный директор и председатель совета директоров АО «Невский завод»
 Смирнов, Евгений Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Смирнов, Евгений Александрович (псевдоним «Omnia»; род. 1987) — украинский диджей.
 Смирнов, Евгений Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Смирнов, Евгений Александрович (род. 1994) — российский пловец.